Ken McGregor ha battuto in finale Frank Sedgman 7–5 12–10 2–6 6–2.

Teste di serie

 Frank Sedgman (finalista)
 Dick Savitt (semifinali)
 Mervyn Rose (semifinali)
 Ken McGregor (Campione)
 Ian Ayre (quarti di finale)
 Ken Rosewall (quarti di finale)
 Lew Hoad (terzo turno)
 Don Candy (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1952